Ельня:

Топоним

Белоруссия 
 Ельня — деревня в Ганцевичском районе Брестской области.
 Ельня — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Ельня — бывшая деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Ельня — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Ельня — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ельня — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма.
 Ельня — деревня в Можайском районе Московской области.
 Ельня — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Ельня — город в Смоленской области, административный центр Ельнинского района.
 Ельня — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Ельня — деревня в Гагаринском районе Смоленской области, Родомановское сельское поселение, упразднена в 2001 г.
 Ельня — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Ельня — деревня в Унечском районе Брянской области.

Реки 
 Ельня — приток Березины.
 Ельня — приток Немана. 
 Ельня — приток Сожа.

Болота 
 Ельня — один из крупнейших в Белоруссии комплексов верховых и переходных болот с многочисленными озёрами.

ООПТ 
 Ельня — ландшафтный заказник в Белоруссии.

Танкер 
 «Ельня» — российский танкер в составе Балтийского флота ВМФ России.

См. также 
 Ельнинское